Bogense (plaats), plaats in Denemarken
 Bogense (parochie), parochie in Denemarken